Dawid Lewicki (ur. 30 grudnia 1986 w Chorzowie) – polski siatkarz występujący na pozycji przyjmującego (skrzydłowego).

Dane
 Reprezentant Politechniki Śląskiej w latach 2005-2010
 Debiut w II lidze polskiej: wrzesień 2006 w barwach AZS Politechnika Śląska Gliwice w meczu z UKS Karo Strzelce Opolskie
 Trzykrotny Akademicki Mistrz Śląska (2006, 2008, 2010)
 Wicemistrz Polski Politechnik (2008)

Kariera klubowa
 KS Polonia Łaziska Górne – od sezonu 2002/2003 do sezonu 2005/2006 (liga okręgowa)
 AZS Politechnika Śląska Gliwice – sezon 2006/2007 (II liga polska)
 AZS Politechnika Śląska Gliwice – od sezonu 2007/2008 (III liga polska)
 MUKS Michałkowice - od sezonu 2014/2015 (III liga polska)

Urodzeni w 1986
Polscy siatkarze
Ludzie urodzeni w Chorzowie